Для таджицької мови використовують три абетки: кириличну, латинську та арабську. Таджицька мова використовувала арабську абетку до 1920-х років. Весь цей час мова вважалася діалектом перської мови. В 1927 році СРСР сторив латинську абетку для таджицької мови. В 1940 році таджицька мова перейшла на кирилицю. Сьогодні найпопулярніша абетка є кирилицею.

Абетки 
Перська абетка

Латинська абетка

Кирилична абетка

Див. також 

 Таджицька мова
 Перська мова
 Казахська абетка
 Русифікація
Таджицька мова